Сезон 2002/2003 стал для ПСЖ 30-м в Чемпионате Франции и 33-м в своей истории. Выступления команды в этом сезоне показали, насколько она не стабильная. После 4-го места в прошлом сезоне, команда занимает 11-е и не попадает в еврокубки, но зато доходит до финала кубка страны, где уступает Осеру.

Чемпионом Франции во второй раз подряд стал Олимпик Лион.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:12.750.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:23.250.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:12.750.000

Общая прибыль:23.250.000

Разница:10.500.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Пари Сен-Жермен»
Пари